Thorstvedt ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Thorstvedt (* 1962), norwegischer Fußballspieler
 Kristian Thorstvedt (* 1999), norwegischer Fußballspieler